Obermann ist der Familienname folgender Personen:

 Christof Obermann (* 1963), deutscher Psychologe und Hochschulprofessor
 Emil Obermann (1921–1994), deutscher Journalist, Autor, Fernsehmoderator
 Frank Obermann (1944–1995), deutscher Schauspieler
 Holger Obermann (1936–2021), Profi-Torhüter und ARD-Fernsehreporter
 Julian Joël Obermann (1888–1956), polnischer Orientalist
 Karl Obermann (1905–1987), deutscher Historiker
 Ralf Obermann (* 1963), deutscher Fußballspieler
 René Obermann (* 1963), deutscher Manager, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der Deutschen Telekom AG

Als Obermann bezeichnet man in der Sportakrobatik Personen, die in der obersten Ebene stehen.

Obermann hieß von 1817 bis 1871 der niederste Unteroffizier der Württembergischen Armee.

Siehe auch:
 Oberman
 Overmann